Бра́тья Карама́зовы (фильм) — название нескольких фильмов:
 Братья Карамазовы (фильм, 1915) (Россия, режиссёр Виктор Турянский)
 Братья Карамазовы (фильм, 1921) (Германия, режиссёр Карл Фрелих)
 Братья Карамазовы (фильм, 1958) (США, режиссёр Ричард Брукс)
 Братья Карамазовы — широкоэкранный художественный многосерийный фильм режиссёра Ивана Пырьева, 1968 год
 Братья Карамазовы (фильм, 1969, Франция) (Франция, режиссёр Марсель Блюваль / Marcel Bluwal)
 Братья Карамазовы — телесериал режиссёра Юрия Мороза, 2009 год.
 См. также 
 Карамазовы (фильм, 2008) (Чехия, режиссёр Пётр Зеленка)